Симс има више значења:
 Симс (Индијана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Индијана
 Симс (Монтана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Монтана
 Симс (Оклахома), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Оклахома
 Симс (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Симс (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина

 The Sims, видео-игра

Особе 
 Моли Симс, америчка глумица и манекенка